Саркырама — название населённых пунктов в Казахстане:
 Саркырама — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Саркырама — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Саркырама — село в Толебийском районе Туркестанской области.